M30 – oggetto astronomico del Catalogo di Messier
 M30 – automobile della Infiniti
 M-30 – autostrada spagnola

Guerra
 M-30 – arma d'artiglieria sovietica
 M30 – mitragliatrice leggera italiana
 M-30 – progetto di bombardiere sovietico